Les Rebellatricidae constituent une famille éteinte de poissons à membres charnus de l'ordre des Coelacanthiformes. 
Ce taxon ne contient qu'une seule espèce Rebellatrix divaricerca découverte dans la Formation de Sulphur Mountain en Colombie-Britannique (Canada). Cette formation date du Trias inférieur, soit d'environ  (millions d'années).
 
Wendruff et Wilson ont décrit Rebellatrix divaricerca en 2012 et ont créé la famille des Rebellatricidae pour abriter cette espèce.

Étymologie 
Le nom indique qu'il s'agit d'un « cœlacanthe rebelle » avec une nageoire caudale fourchue, semblable à celle d'un thon, unique chez les cœlacanthes.

Classification phylogénique 
Dans la Classification phylogénique, Rebellatrix est le seul genre de la famille éteinte des Rebellatricidae :

Références taxinomiques

Notes et références 

Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Mésozoïque
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 2012